Taney este un nume de familie anglo-saxon, care se poate refei la

Irlanda 

 Taney Parish, o comunitate a Bisericii Irlnadei (Church of Ireland) din sudul orașului  Dublin

Statele Unite ale Americii 

 Roger B. Taney (1777 – 1864), procuror general și cel de-al cincilea șef al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii (între 1836 și 1864)

Denumite în onoarea sa au fost:

 Comitatul Taney, statul , Statele Unite
 USCGC Taney (WHEC-37), un vas al United States Coast Guard

Nume proprii